Le Championnat de France amateur 2 2016-2017 est la  du championnat de France de football de cinquième division.

Le cinquième niveau du championnat oppose cent-douze clubs français répartis en huit groupes de quatorze clubs, en une série de vingt-six rencontres jouées durant la saison de football.

Les premières places de chaque groupe ainsi que quatre meilleures deuxièmes, permettent de monter en CFA lors de la saison suivante alors qu'à la suite de la réforme territoriale, les équipes reléguées dépendent en partie de leur classement mais également de leur appartenance à telle ou telle région.

Clubs participants 
Ces tableaux présentent les cent-douze équipes qualifiées pour disputer le championnat 2016-2017. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en CFA 2, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.

Le championnat comprend huit groupes de quatorze équipes.
Légende des couleurs

Localisation des clubs engagés dans le groupe A du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe B du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe C du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe D du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe E du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe F du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe G du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe H du championnat.

Décisions administratives, retraits et repêchages 
Le président du Luçon VF annonce le dépôt de bilan du club le 8 juin 2016, provoquant la rétrogradation du club vendéen en Division d'Honneur et par la même occasion le sauvetage en National des Herbiers VF, en CFA du Rodez AF et en CFA 2 de l'Angoulême CFC.

À la suite du dépôt de bilan de l'AS Moulins, les autorités publiques des villes d'Yzeure, de Moulins et de l'AS Yzeure décide de fusionner les clubs et créé le Moulins Yzeure Foot. Cette décision a pour conséquence de libérer une place en CFA 2 qui permet le maintien à ce niveau de l'Aubagne FC.

Le président du SR Colmar annonce le dépôt de bilan du club le 20 juin 2016, provoquant la rétrogradation du club alsacien en Division d'Honneur et par la même occasion le sauvetage en CFA de l'AS Vitré et en CFA 2 de l'US Tourcoing FC.

À la suite de la rétrogradation administrative du SO Châtelleraudais en Division d'Honneur le  juillet, le Lannion FC est finalement maintenu en CFA 2.

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un et la défaite zéro.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Résultats

Bilan de la saison

Statistiques

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France amateur 2 de football
 Coupe de France de football 2016-2017
 Championnat de France de football 2016-2017
 Championnat de France de football de Ligue 2 2016-2017
 Championnat de France de football National 2016-2017
 Championnat de France amateur de football 2016-2017

Liens externes 
 Le CFA 2 sur fff.fr

Championnat de France de football de National 3
Football M5
France M5
Championnat M5